Sang steht für:

 Synonym für Gesang
 ein Volkstanztheater in Nordindien, siehe Swang
 Sang (Ghana), ein Ort in Ghana
 Sang (Speer), nordindische Lanze
 Schneckenhorn (shankh) in Thailand und Laos 
 Sang (Berg), Berg (574,2 m) im Schelder Wald südsüdöstlich von Eiershausen, Lahn-Dill-Kreis, Hessen

SANG steht für:
 Saudi-arabische Nationalgarde

Sang ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Wong Chau-Sang (* 1961), chinesischer Schauspieler
 August Sang (1914–1969), estnischer Schriftsteller
 Edward Sang (1805–1890), schottischer Mathematiker
 Eucharius Sang (um 1556–1620), deutscher Weihbischof, Universitätsrektor und Schriftsteller
 Gaston Tong Sang (* 1949), französischer Politiker (Französisch-Polynesien)
 Joel Sang (* 1950), estnischer Lyriker, Schriftsteller, Literaturkritiker und Verleger
 Josh Ho-Sang (* 1996), kanadischer Eishockeyspieler
 Julius Sang (1948–2004), kenianischer Leichtathlet
 Lucas Sang (1961–2008), kenianischer Leichtathlet
 Patrick Sang (* 1964), kenianischer Leichtathlet
 Philip Sang (* 1950), kenianischer Hürdenläufer
 Rudolf Sang (1900–1972), deutscher Schauspieler und Intendant
 Samantha Sang (* 1951), australische Popsängerin
 Silas Kipngetich Sang (* 1978), kenianischer Langstreckenläufer
 Stephanie Xu Sang (* 1986), australische Tischtennisspielerin
 Sang Yang (* 1982), chinesischer Badmintonspieler
 Sang Xue (* 1984), chinesische Wasserspringerin

Siehe auch:
 Kipsang
 Zang (Begriffsklärung)